Ю́рий Па́влович Его́ров (,  — , ) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Народный артист РСФСР (1974). Член КПСС с 1954 года.

Биография 
Родился  года в Сочи. В 1950 году окончил ВГИК (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой).
Вся творческая жизнь режиссёра была связана с ЦКДЮФ имени М. Горького в Москве. С 1962 года — преподаватель ВГИКа. С 1964 по 1970 год работал начальником Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по кинематографии при СМ СССР.

Умер  года от перитонита. Похоронен на Ваганьковском кладбище (37 уч.).

Семья 
 Старшая дочь — Наталья Юрьевна Егорова (род. 5 июля 1943). Окончила исторический факультет МГУ, отделение искусствоведения, занимается театральной сценографией, доцент кафедры сценографии Школы-студии МХАТ. С 1963 года — жена актёра Игоря Ясуловича.
 Младшая дочь — Елена (Алёна) Юрьевна Егорова (род. 12 января 1946). Актриса, в 1969 году окончила школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова). Первая жена режиссёра Павла Чухрая.

Звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1965)
 народный артист РСФСР (1974)
 орден «Знак Почёта»

Фильмография 
Все фильмы, кроме «Враги» и «Покушение», сняты на ЦКДЮФ имени М. Горького. Картина «Человек с другой стороны» поставлена совместно со шведской кинокомпанией «Omega Film».

Режиссёр 
 1953 — Случай в тайге (совместно с Ю. С. Победоносцевым)
 1954 — Море студёное
 1956 — Они были первыми
 1958 — Добровольцы
 1960 — Враги (короткометражный, сценарий Г. В. Гракова, «Мосфильм»)
 1960 — Простая история (сценарий Б. А. Метальникова)
 1961 — Командировка
 1963 — Если ты прав…
 1966 — Не самый удачный день
 1971 — Человек с другой стороны
 1973 — За облаками — небо
 1975 — Там, за горизонтом
 1978 — Ветер странствий
 1980 — Однажды двадцать лет спустя
 1982 — Отцы и деды

Автор сценария 
 1956 — Они были первыми (совместно с Ю. Я. Принцевым)
 1958 — Добровольцы (совместно с Е. А. Долматовским)
 1961 — Командировка (совместно с Н. Н. Фигуровским)
 1963 — Если ты прав… (совместно с Э. В. Брагинским)
 1966 — Не самый удачный день (совместно с Ю. С. Семёновым)
 1971 — Человек с другой стороны (совместно с В. В. Семичевым, В. И. Соловьёвым и Э. Брагинским)
 1973 — За облаками — небо (совместно с Ю. Я. Принцевым)
 1975 — Там, за горизонтом (совместно с Ю. Я. Принцевым)
 1978 — Ветер странствий (совместно с Ю. Я. Принцевым)
 1980 — Однажды двадцать лет спустя (совместно с А. Я. Ининым)
 1982 — Отцы и деды (совместно с А. Я. Ининым)
 1987 — Покушение (реж. Г. М. Байсак)

Актёр 
 1948 — Молодая гвардия — Рейбанд

Примечания

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Социалистический реализм
Члены Союза кинематографистов СССР
Преподаватели ВГИК
Члены КПСС
 
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Режиссёры Театра-студии киноактёра
Похороненные на Ваганьковском кладбище